Fiskartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fiskartjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Fiskartjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (13,1 ha)
Lill-Fiskartjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (4,22 ha)
Fiskartjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 707048-160428), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fiskartjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 707048-160451), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fiskartjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Fiskartjärnarna (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (13,1 ha)
Fiskartjärnarna (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (8,39 ha)
Fiskartjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (9,26 ha)
Fiskartjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (20,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn